Die Vogelscheuche steht für
 Vogelscheuche (Film) (Чучело), sowjetischer Spielfilm von Rolan Bykow (1983)
 Die Vogelscheuche (Fernsehserie) (Worzel Gummidge), britische Fernsehserie (1979–1981)
 Scarecrow (Comicfigur), eine Comicfigur aus dem DC-Universum

Siehe auch:
 Die Vogelscheuchen, Ballett von Günter Grass (Libretto) und Marcel Luipart (1970)